Zestawienie wyników indywidualnych osiąganych przez zawodniczki w konkursach Pucharu Świata w biegach narciarskich.

Legenda 
 NU - Nie ukończyła
 NW - Zawodniczka została zgłoszona do biegu, ale w nim nie wystartowała
 DQ - Zdyskwalifikowana
 F - Styl dowolny (łyżwowy) - skrót przy flagach
 C - Styl klasyczny - skrót przy flagach
 – - Zawodniczka nie została zgłoszona do startu

Uwagi:
 Punkty podczas handicapowych biegów w Lillehammer (7.12) oraz start w Val di Fiemme (11.01.2015) w ramach Tour de Ski są przyznawane według czasu netto biegaczek.

Zobacz też 
 Statystyki mężczyzn w Pucharze Świata w biegach narciarskich 2014/2015

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biegach narciarskich 2014/2015